Schulhof, Schulhoff:
 Lipót Schulhof
 (2384) Schulhof

 Erwin Schulhoff
 Julius Schulhoff